Sieurac est une commune française située dans le Tarn.

Patronyme 

 Henry Sieurac (1823-1863), peintre français ;
 Jérôme Sieurac (né en 1973), joueur français de rugby à XV ;
 Laurent Sieurac (né en 1974), dessinateur et un scénariste français de bande dessinée.

Voir aussi
 Joseph Espigat-Sieurac (1796-1863), un homme politique français.
 Ruisseau de Sieurac, un affluent du Tarn.